Монпезат () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи
 Монпезат () — коммуна во Франции, департамент Жер
 Монпезат () — коммуна во Франции, департамент Ло и Гаронна